Бюсьє́р-Боффі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на південь від Парижа, 38 км на північний захід від Ліможа.

Історія 

1 січня 2016 року Бюсьєр-Боффі і Мезьєр-сюр-Іссуар було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Іссуар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 149 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 296,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бюсьєр-Боффі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бюсьєр-Боффі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня В'єнна